Кевин Гарнет (; Гринвил, Јужна Каролина, 19. мај 1976) бивши је амерички кошаркаш. Играо је на позицијама крилног центра и центра.

Успеси

Клупски 
 Бостон селтикси: 
 НБА (1): 2007/08.

Репрезентативни 
 Америчко првенство:  1999.
 Олимпијске игре:  2000.

Појединачни 
 Најкориснији играч НБА (1): 2003/04.
 НБА Ол-стар меч (15): 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013.
 Најкориснији играч НБА Ол-стар меча (1): 2003.
 Идеални тим НБА — прва постава (4): 1999/00, 2002/03, 2003/04, 2007/08.
 Идеални тим НБА — друга постава (3): 2000/01, 2001/02, 2004/05.
 Идеални тим НБА — трећа постава (2): 1998/99, 2006/07.
 Одбрамбени играч године НБА (1): 2007/08.
 Идеални одбрамбени тим НБА — прва постава (9): 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2007/08, 2008/09, 2010/11.
 Идеални одбрамбени тим НБА — друга постава (3): 2005/06, 2006/07, 2011/12.
 Идеални тим новајлија НБА — друга постава: 1995/96.

Статистика

Регуларна сезона 

|-
| style="text-align:left;"| 1995
| style="text-align:left;"| Минесота
| 80 || 43 || 28.7 || .491 || .286 || .705 || 6.3 || 1.8 || 1.1 || 1.6 || 10.4
|-
| style="text-align:left;"| 1996
| style="text-align:left;"| Минесота
| 77 || 77 || 38.9 || .499 || .286 || .754 || 8.0 || 3.1 || 1.4 || 2.1 || 17.0
|-
| style="text-align:left;"| 1997
| style="text-align:left;"| Минесота
| style="background:#cfecec;"| 82 || style="background:#cfecec;"| 82 || 39.3 || .491 || .188 || .738 || 9.6 || 4.2 || 1.7 || 1.8 || 18.5
|-
| style="text-align:left;"| 1998
| style="text-align:left;"| Минесота
| 47 || 47 || 37.9 || .460 || .286 || .704 || 10.4 || 4.3 || 1.7 || 1.8 || 20.8
|-
| style="text-align:left;"| 1999
| style="text-align:left;"| Минесота
| 81 || 81 || 40.0 || .497 || .370 || .765 || 11.8 || 5.0 || 1.5 || 1.6 || 22.9
|-
| style="text-align:left;"| 2000
| style="text-align:left;"| Минесота
| 81 || 81 || 39.5 || .477 || .288 || .764 || 11.4 || 5.0 || 1.4 || 1.8 || 22.0
|-
| style="text-align:left;"| 2001
| style="text-align:left;"| Минесота
| 81 || 81 || 39.2 || .470 || .319 || .801 || 12.1 || 5.2 || 1.2 || 1.6 || 21.2
|-
| style="text-align:left;"| 2002
| style="text-align:left;"| Минесота
| style="background:#cfecec;"| 82 || style="background:#cfecec;"| 82 || 40.5 || .502 || .282 || .751 || 13.4 || 6.0 || 1.4 || 1.6 || 23.0
|-
| style="text-align:left;"| 2003
| style="text-align:left;"| Минесота
| style="background:#cfecec;"| 82 || style="background:#cfecec;"| 82 || 39.4 || .499 || .256 || .791 || style="background:#cfecec;"| 13.9 || 5.0 || 1.5 || 2.2 || 24.2
|-
| style="text-align:left;"| 2004
| style="text-align:left;"| Минесота
| style="background:#cfecec;"| 82 || style="background:#cfecec;"| 82 || 38.1 || .502 || .240 || .811 || style="background:#cfecec;"| 13.5 || 5.7 || 1.5 || 1.4 || 22.2
|-
| style="text-align:left;"| 2005
| style="text-align:left;"| Минесота
| 76 || 76 || 38.9 || .526 || .267 || .810 || style="background:#cfecec;"| 12.7 || 4.1 || 1.4 || 1.4 || 21.8
|-
| style="text-align:left;"| 2006
| style="text-align:left;"| Минесота
| 76 || 76 || 39.4 || .476 || .214 || .835 || style="background:#cfecec;"| 12.8 || 4.1 || 1.2 || 1.7 || 22.4
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"| 2007†
| style="text-align:left;"| Бостон
| 71 || 71 || 32.8 || .539 || .000 || .801 || 9.2 || 3.4 || 1.4 || 1.2 || 18.8
|-
| style="text-align:left;"| 2008
| style="text-align:left;"| Бостон
| 57 || 57 || 31.1 || .531 || .250 || .841 || 8.5 || 2.5 || 1.1 || 1.2 || 15.8
|-
| style="text-align:left;"| 2009
| style="text-align:left;"| Бостон
| 69 || 69 || 29.9 || .521 || .200 || .837 || 7.3 || 2.7 || 1.0 || .8 || 14.3
|-
| style="text-align:left;"| 2010
| style="text-align:left;"| Бостон
| 71 || 71 || 31.3 || .528 || .200 || .862 || 8.9 || 2.4 || 1.3 || .8 || 14.9
|-
| style="text-align:left;"| 2011
| style="text-align:left;"| Бостон
| 60 || 60 || 31.1 || .503 || .333 || .857 || 8.2 || 2.9 || .9 || 1.0 || 15.8
|-
| style="text-align:left;"| 2012
| style="text-align:left;"| Бостон
| 68 || 68 || 29.7 || .496 || .125 || .786 || 7.8 || 2.3 || 1.1 || .9 || 14.8
|-
| style="text-align:left;"| 2013
| style="text-align:left;"| Бруклин
| 54 || 54 || 20.5 || .441 || .000 || .809 || 6.6 || 1.5 || .8 || .7 || 6.5
|-
| style="text-align:left;"| 2014
| style="text-align:left;"| Бруклин
| 42 || 42 || 20.3 || .455 || .167 || .829 || 6.8 || 1.6 || 1.0 || .3 || 6.8
|-
| style="text-align:left;"| 2014
| style="text-align:left;"| Минесота
| 5 || 5 || 19.6 || .581 || .000 || .500 || 5.2 || 1.6 || 1.0 || .8 || 7.6
|-
|-class="unsortable"
| style="text-align:left;"| Каријера
| style="text-align:left;"|
| 1,424 || 1,387 || 35.0 || .497 || .276 || .790 || 10.2 || 3.8 || 1.3 || 1.4 || 18.2
|-class="unsortable"
| style="text-align:left;"| Ол-стар
| style="text-align:left;"|
| 14 || 11 || 20.5 || .511 || .000 || .875 || 6.3 || 2.9 || 1.1 || .8 || 11.3

Плеј-оф 

|-
| style="text-align:left;"| 1997
| style="text-align:left;"| Минесота
| 3 || 3 || 41.7 || .471 || 1.000 || 1.000 || 9.3 || 3.7 || 1.3 || 1.0 || 17.3
|-
| style="text-align:left;"| 1998
| style="text-align:left;"| Минесота
| 5 || 5 || 38.8 || .480 || .000 || .778 || 9.6 || 4.0 || .8 || 2.4 || 15.8
|-
| style="text-align:left;"| 1999
| style="text-align:left;"| Минесота
| 4 || 4 || 42.5 || .443 || .000 || .739 || 12.0 || 3.8 || 1.8 || 2.0 || 21.8
|-
| style="text-align:left;"| 2000
| style="text-align:left;"| Минесота
| 4 || 4 || 42.8 || .385 || .667 || .813 || 10.8 || 8.8 || 1.3 || .8 || 18.8
|-
| style="text-align:left;"| 2001
| style="text-align:left;"| Минесота
| 4 || 4 || 41.3 || .466 || .000 || .833 || 12.0 || 4.3 || 1.0 || 1.5 || 21.0
|-
| style="text-align:left;"| 2002
| style="text-align:left;"| Минесота
| 3 || 3 || 43.3 || .429 || .500 || .719 || 18.7 || 5.0 || 1.7 || 1.7 || 24.0
|-
| style="text-align:left;"| 2003
| style="text-align:left;"| Минесота
| 6 || 6 || 44.2 || .514 || .333 || .607 || 15.7 || 5.2 || 1.7 || 1.7 || 27.0
|-
| style="text-align:left;"| 2004
| style="text-align:left;"| Минесота
| 18 || 18 || 43.5 || .452 || .313 || .776 || 14.6 || 5.1 || 1.3 || 2.3 || 24.3
|-
| style="text-align:left; background:#afe6ba;"| 2008†
| style="text-align:left;"| Бостон
| 26 || 26 || 38.0 || .495 || .250 || .810 || 10.5 || 3.3 || 1.3 || 1.1 || 20.4
|-
| style="text-align:left;"| 2010
| style="text-align:left;"| Бостон
| 23 || 23 || 33.3 || .495 || .000 || .839 || 7.4 || 2.5 || 1.1 || .9 || 15.0
|-
| style="text-align:left;"| 2011
| style="text-align:left;"| Бостон
| 9 || 9 || 36.3 || .441 || .000 || .759 || 10.9 || 2.6 || 1.9 || 1.0 || 14.9
|-
| style="text-align:left;"| 2012
| style="text-align:left;"| Бостон
| 20 || 20 || 36.9 || .497 || .250 || .813 || 10.3 || 1.5 || 1.2 || 1.5 || 19.2
|-
| style="text-align:left;"| 2013
| style="text-align:left;"| Бостон
| 6 || 6 || 35.3 || .500 || .000 || .941 || 13.7 || 3.5 || .8 || 1.0 || 12.7
|-
| style="text-align:left;"| 2014
| style="text-align:left;"| Бруклин
| 12 || 12 || 20.8 || .524 || .000 || .739 || 6.3 || 1.3 || .8 || .4 || 6.9
|-class="unsortable"
| style="text-align:left;"| Каријера
| style="text-align:left;"|
| 143 || 143 || 36.9 || .478 || .273 || .789 || 10.7 || 3.3 || 1.2 || 1.3 || 18.2

Спољашње везе 

 

Рођени 1976.
Амерички кошаркаши
Крилни центри
Кошаркашки центри
Кошаркаши Бостон селтикса
Кошаркаши Бруклин нетса
Кошаркаши Минесота тимбервулвса
Пикови Минесота тимбервулвса на НБА драфту
Учесници НБА ол-стар утакмице
Кошаркаши на Летњим олимпијским играма 2000.
Амерички олимпијци на Летњим олимпијским играма 2000.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2000.
Освајачи олимпијских медаља у кошарци
Освајачи златних олимпијских медаља за Сједињене Америчке Државе
Олимпијски победници у кошарци
Чланови Куће славних кошарке